Григорий Павлович Кири́ллов (1900—1977) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1954). Лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 
Г. П. Кириллов родился а в Екатеринодаре (ныне Краснодар). В 1915 году окончил Ростовскую торговую школу. В 1920—1921 годах учился на режиссёрском отделении инструкторско-режиссёрских курсов в Ростове-на-Дону. В 1922—1923 годах инструктор по классу дикции и декламации в театральной школе. В 1922—1926 годах актёр ростовских театров. В 1926—1930 годах актёр московского театра импровизации «Семперанте». В 1931—1974 годах актёр Театра Революции.

Г. П. Кириллов умер 17 октября 1977 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище., семейное захоронение на участке №18. 

Жена — заслуженная артистка РСФСР Эсфирь Самойловна Кириллова (урож. Фейтельсон.1903-1978)

Творчество

Фильмография 
  — Первая Конная — Командарм
  — Непобедимые — Красноошеев
  — Далеко от Москвы — Грубский; Прощай, Америка! — Уолтер Скотт
  — Вихри враждебные — Пашков; Серебристая пыль — Курт Шнейдер
  — Ночной патруль — Казимир Антонович Нежук
  — Восемнадцатый год — Беляков
  — Человек меняет кожу — Ерёмин
  — Две жизни — барон Унгер
  — Софья Перовская — Л. Н. Перовский; Братья Карамазовы — Прокурор
  — Таланты и поклонники — Ираклий Стратонович Дулебов

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (18.07.1950)
 Народный артист РСФСР (29.01.1954)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение роли Сергея Фёдоровича Лосева в спектакле «Закон чести» А. П. Штейна

Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Похороненные на Введенском кладбище